Nybodtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nybodtjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun, 
Nybodtjärnen (Bergsjö socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun, 
Nybodtjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,  (31,3 ha)
Nybodtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (20,8 ha)
Tråd-Nybodtjärnen, sjö i Härjedalens kommun, 
Nybodtjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Nybodtjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (1,3 ha)
Nybodtjärnen (Åsarne socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Nybodtjärnen (Haverö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (0,2 ha)
Nybodtjärnen (Torps socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun, 
Nybodtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (2,1 ha)
Nybodtjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (3,92 ha)

Se även
Nybotjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn